Hongshui He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongshui He, Guangxi, vattendrag, 
 Hongshui He (vattendrag i Kina, Qinghai), <

Robotskapade Kinaförgreningar